Wicken (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Wicken (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire